Jalusi kan syfta på:

 Jalusi – en produkt bestående av lameller i horisontellt läge, se persienn
 Rulljalusi – stängningsanordning för skåp (se skrivbord) eller som port
 Jalusi – svartsjuka